Torin ima više značenja.

 Torin (hemija), indikator za određivanje jedinjenja barijuma, berilijuma, litijuma, uranijuma i torijuma
 -{Torin's Passage}-, video igra